Fait steht für:

 den lokalen Namen der Gemeinde Faido im Kanton Tessin in der Schweiz
 den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Feyt im Département Corrèze in Frankreich

einen Familiennamen:

 Andrei Andrejewitsch Fait (1903–1976), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler 
 Bruno Fait (1924–2000), italienischer Geher
 Joachim K. M. Fait (1921–1993), deutscher Kunsthistoriker
 Mirko Fait (* 1965), italienischer Jazzmusiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Faid
 Fajt
 Feit
 Faith
 Feith
 Veit